Hannah Faal ist der Name folgender Personen:

* Hannah Faal (Medizinerin), nigerianische Augenärztin 
 Hannah Faal-Heim, gambische Geistliche